Кипкетер — кенийская фамилия.
 Кипкетер, Альфред (род. 1996) — кенийский легкоатлет, бегун на средние дистанции, специализируется в беге на 800 метров.
 Кипкетер, Сэмми (род. 1981) — кенийский бегун на длинные дистанции. 
 Кипкетер, Уилсон (род. 1972) — кенийский бегун, экс-рекордсмен мира в беге на 800 метров.
 Кипкетер, Уилсон Бойт (род. 1973) — кенийский бегун, экс-рекордсмен мира в беге на 3000 метров с препятствиями.